Bad Tour — первый сольный концертный тур американского певца Майкла Джексона, организованный в поддержку его седьмого студийного альбома Bad (1987). Концерты прошли в Японии, Австралии, США и Европе.

О турне 
Bad Tour — первое мировое турне Майкла Джексона как сольного исполнителя. Тур начался 12 сентября 1987 года в Токио, Япония и закончился 27 января 1989 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Спонсором тура была компания PepsiCo. За 16 месяцев которого были даны 123 концерта в 15 странах, которые посетили порядка 4,4 миллиона фанатов.

Тур собрал порядка 125 миллионов долларов США, что поставило его на второе место Книги рекордов Гиннеса среди самых прибыльных туров с самой большой аудиторией. Только в США, где прошли всего 54 концерта, тур занял 6-е место среди самых прибыльных туров 1988—1989 годов, собрав около 20 миллионов долларов США.

В апреле 1989 тур был номинирован на титул «Тур года» в International Rock Awards, но проиграл туру Международной амнистии, что не умаляет того факта, что первый сольный тур Джексона был самым большим и наиболее успешным в истории.

Сет-лист

Даты концертов

Примечания 

Концертные туры Майкла Джексона
1987 год в музыке
1988 год в музыке
1989 год в музыке